

Geografia 
 Blangy-le-Château – comune francese nella regione della Normandia
 Blangy-sur-Bresle – comune francese nella regione della Normandia
 Blangy-sur-Ternoise – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Blangy-sous-Poix – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Blangy-Tronville – comune francese nella regione dell'Alta Francia